Kohtee Aramboy, Koti  Aramboy ou Kotee  Aramboy (thaï : โก๊ะตี๋ อารามบอย), est le nom d'acteur de Jaroenporn Onlamai (thaï : เจริญพร อ่อนละม้าย), né le  dans la province d'Ang Thong. Il est un acteur et comique thaïlandais.

Filmographie 
 1998 : โก๊ะตี๋ วีรบุรุษอารามบอย
 2004 : Spicy Beautyqueen of Bangkok (ปล้นนะยะ)
 2005 : Dumber Heroes (พยัคฆ์ร้ายส่ายหน้า)
 2006 : The Thai Thief (ไทยถีบ)
 2006 : The Magnificent Five (พระ - เด็ก - เสือ - ไก่ - วอก)
 2006 : Khan Kluay (L'éléphant bleu / The Blue elephant / ก้านกล้วย) (dessin animé)
 2006 : The Last Song (เพลงสุดท้าย)
 2006 : See How They Run (โกยเถอะโยม)
 2006 : Zapp (แซ่บ)
 2006 : Noodle Boxer (แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า)
 2006 : มากับพระ
 2007 : หอแต๋วแตก
 2007 : Kung Fu Tootsie (ตั๊ดสู้ฟุด)
 2007 : Ponglang Amazing Theater (โปงลางสะดิ้ง ลำซิ่งส่ายหน้า)
 2007 : The Three Cripples (เหยิน เป๋ เหล่ เซมากูเตะ)
 2008 : The Ghost and Master Boh (ผีตาหวานกับอาจารย์ตาโบ๋)
 2008 : บ้านผีเปิบ
 2008 : April Road Trip (คู่ก๊วนป่วนเมษา)
 2008 : The Headless Family (réalisateur)
 2008 : Teng's Angel (เทวดาท่าจะเท่ง)
 2008 : หนุมานคลุกฝุ่น
 2008 : หัวหลุดแฟมิลี่
 2009 : โหดหน้าเหี่ยว 966
 2009 : สาระแน ห้าวเป้ง!!!
 2009 : Oh My Ghost! (หอแต๋วแตก แหกกระเจิง)
 2010 : สาระแนสิบล้อ
 2010 : สามย่าน (réalisateur)
 2010 : The Dog (ชิงหมาเถิด)
 2010 : The Holy Man III
 2010 : H2-Oh! (น้ำ ผีนองสยองขวัญ)
 2010 : Cool Gel Attacks (กระดึ๊บ)
 2010 : สุดเขต สเลดเป็ด
 2010 : สาระแนเห็นผี
 2011 : หอแต๋วแตก แหวกชิมิ
 2011 : Mid Mile Racing Love (มิดไมล์ Racing Love)
 2011 : Bangkok Sweety (ส.ค.ส. สวีทตี้)
 2012 : Valentine Sweety (วาเลนไทน์ สวีทตี้)
 2012 : Spicy Robbery (Plon- na-Ya 2) / Spicy Beauty Queen of Bangkok 2 (ปล้นนะยะ 2 อั๊ยยยย่ะ)
 2012 : Oh My Ghost 2 (หอแต๋วแตก แหกมว๊ากมว๊ากกก)
 2012 : Crazy Crying Lady (คุณนายโฮ)
 2013 : Oh My Ghost (OMG คุณผีช่วย)
 2014 : Lupin the 
 2015 : Single Lady (ซิงเกิลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน)
 2015 : หอแต๋วแตก แหกนะคะ
 2016 : หลวงพี่แจ๊ส 4G
 2016 :  ป๊าด 888 แรงทะลุนรก
 2016 : Haunted School (โรงเรียนผี)
 2016 : I Love You Two
 2016 : จำเนียร วิเวียน โตมร
 2018 : ตุ๊ดตู่กู้ชาติ
 2018 : หอแต๋วแตก แหกต่อไม่รอแล้วนะ

Television
 2022 My Sassy Psychic - Sonklin (Step Power Tree/Ch.3) as Deva (Cameo)
 2022   (The One Enterprise Public-GMMTV/GMM 25) as (Cameo)
 2022 Krasue Lam Sing (Cheer Up/Ch.8) as

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Kohtee Aramboy sur l'Internet Movie Database

Acteur thaïlandais de cinéma
Acteur thaïlandais de télévision
Naissance en décembre 1983
Naissance dans la province d'Ang Thong